Розовая крачка () — вид морских птиц из семейства чайковых (Laridae). Имеет много популяций, отличающихся цветом клюва и деталями окраса оперения.

Описание

Классификация и распространение 
На февраль 2018 года выделяют 5 подвидов с ареалами:
  — Сейшельские острова, Мадагаскар и остров Родригес.
  — от островов Рюкю и восточного Китая до Новой Гвинеи, северо-востока Австралии и островов юго-запада Тихого океана
  — восток Северной Америки, Вест-Индия, Азорские острова, Европа и Африка
  — Молуккские острова, север и запад Австралии
  — Шри-Ланка, Андаманские острова и острова Мьей

Примечания 

Крачки
Птицы Австралии и Океании
Птицы Африки
Птицы Евразии
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1813 году